Гран-прі Мона́ко 2015 року (офіційно Formula 1 Grand Prix de Monaco 2015) — автоперегони, шостий етап чемпіонату світу в класі «Формула-1» сезону 2015, що проходив від 21 до 24 травня на міській трасі Монте-Карло в Монако.

Вільні заїзди

Кваліфікація

Перегони

Після перегонів 
Після перегонів керівник Мерседес Тото Вольф визнав, що команда припустилась помилки 3,5 секунди коли розраховувала час, що необхідний на піт-стоп Гамільтону під час виїзду машини безпеки, а голова ради директорів команди Нікі Лауда відмітив, що до рішення здійснити піт-стоп призвели скарги Гамільтона на зношені шини.

Примітки 

Гран-прі Монако
Травень 2015
Звіти про Гран-прі сезону 2015 Формули-1